Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) — старейший и наиболее крупный российский исследовательский центр в области океанологии. Расположен в Москве.

Основной задачей Института является комплексное изучение Мирового океана и морей России на основе представления о единстве происходящих в них физических, химических, биологических и геологических процессов, создание научных основ прогнозирования изменчивости климата Земли, рационального использования морских ресурсов и обеспечения экологической безопасности в интересах устойчивого развития человечества. В состав института также входят Атлантическое отделение (Калининград), Южное отделение (Геленджик), филиал в Санкт-Петербурге, Северо-Западное отделение (Архангельск) и Каспийский филиал (Астрахань).

История 
Институт был организован решением Президиума Академии наук СССР в 1946 году на базе существовавшей с 1941 года Лаборатории океанологии Академии наук СССР. Лаборатория эта возглавлялась академиком П. П. Ширшовым и его заместителем профессором В. Г. Богоровым. Лаборатория была сформирована, в основном, из сотрудников бывшего Плавучего морского научно-исследовательского института (Плавморин), работавших в 1923—1933 гг. на первом исследовательском судне «Персей».

Официально институт был создан 31 января 1946 г., но к лету того года он продолжал быть все ещё той же лабораторией (кол-во сотрудников было 23 чел.), увеличение состава сотрудников до размеров большого института происходило в 1947—1948 гг. Основой развития института должно было стать передаваемое ему для переоборудования в советское океанское исследовательское судно трофейное немецкое госпитальное судно «Марс». Оно было переименовано в «Витязь» в память о корвете «Витязь», который прославился работами в Тихом океане под командованием русского океанолога и флотоводца С. О. Макарова.

Первым директором Института океанологии стал Пётр Петрович Ширшов. Вместе с ним активное участие в создании и становлении нового научного центра приняли известные учёные Л. А. Зенкевич, В. Г. Богоров, С. В. Бруевич, А. Д. Добровольский, П. Л. Безруков, И. Д. Папанин, В. Б. Штокман и др.

В 1954 году институту присвоено имя первого директора П. П. Ширшова.

Важную роль в развитии института сыграл академик Л. М. Бреховских, директор Акустического института им. Н. Н. Андреева АН СССР, академик-секретарь Отделения океанологии, физики атмосферы и географии АН СССР, член Президиума АН СССР, советник Президиума Российской академии наук.

В институте трудился начальником лаборатории, вице-адмирал в отставке, Дважды лауреат Государственной премии СССР И. И. Тынянкин, специалист по радиоэлектронным комплексам и системам космического информационного обеспечения океанографии.

Руководство 
Директорами Института океанологии были (по году назначения):
 1946 — Ширшов Пётр Петрович
 1953 — Корт Владимир Григорьевич
 1965 — Монин Андрей Сергеевич
 1987 — Ястребов Вячеслав Семёнович
 1992 — Савостин Леонид Алексеевич
 1995 — Лаппо Сергей Сергеевич
 2006 — Нигматулин Роберт Искандерович
 2017 — Соков Алексей Валентинович (до 18.12.2019 был )

Санкции 
22 декабря 2022 года институт внесен в санкционные списки США из-за вторжения России на Украину

Направления исследований института 
Физическое — гидрология, гидрофизика, гидрооптика, акустика; формирование физической структуры и системы движений вод океанов и морей в процессе усвоения ими солнечной энергии и при взаимодействии в системе океан — атмосфера — континенты.

Лаборатории физического направления:

 взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов
 экспериментальной физики океана
 морской турбулентности
 геофизической гидродинамики
 нелинейных волновых процессов
 крупномасштабной изменчивости гидрофизических полей
 экспериментальных гидрофизических исследований
 внутренних волн и структуры пограничных слоев океана
 морских течений
 оптики океана
 взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений
 акустики океана
 шумов и флуктуации звука в океане
 моделирования динамических процессов

Эколого-биологическое — антропогенная экология, первичная продукция и пути управления ею, промысловые популяции; разработка фундаментальных основ организации и функционирования экосистем морей России и Мирового океана и сохранения биоразнообразия.

Лаборатории эколого-биологического направления:

 океанической ихтиофауны
 функционирования экосистем пелагиали
 донной фауны океана
 экологии и распределения планктонных организмов
 биохимии и гидрохимии
 экологии прибрежных донных сообществ
 морской экологии
 геоэкологии

Геологическое — минеральные ресурсы, палеоокеанология, глобальная тектоника, геофизика, разработка особенностей геологического строения и эволюции морского дна, геофизических полей и геохимических процессов. Под руководством академика А. П. Лисицына раз в два года проводится международная Школа по Морской геологии.

Химическое — биогеохимия органического вещества, нефтегазогенетические характеристики Мирового океана, физико-химическое состояние морской воды; установление химического состава основных элементов экосистем океанов и морей, процессов биогеохимической трансформации и эволюции.

Морская техника — технические средства изучения океана и океаноинформатика, создание технических методов и средств долговременного наблюдения за физическими, химическими и биологическими параметрами океана на базе распределенных интеллектуальных сетей автономных донных, притопленных и сканирующих станций с дистанционным управлением и считыванием результатов наблюдений.

Подводные исследования — у института имеются два глубоководных подводных аппарата «Мир». Они базируются на борту научно исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Эти два подводных аппарата известны всему миру благодаря фильму Джеймса Камерона «Титаник» и знаменитому погружению на Северный полюс в 2007 году. «Миры» способны погружаться на глубину шести километров.

Научно-исследовательский флот 

Институт имеет самый большой флот в Российской Академии Наук.

В составе флота три крупнотоннажных судна с водоизмещением более 6000 тонн:
 «Академик Мстислав Келдыш»
 «Академик Сергей Вавилов»
 «Академик Иоффе»

Среднетоннажные:
 «Академик Николай Страхов»
 «Академик Борис Петров» (передан в 2017 г.)
 «Профессор Штокман»
 «Рифт»

Малотоннажное судно «Шельф» используется для исследований внутренних морей:
НИС «Ашамба» в распоряжении Южного отделения ИО РАН

Суда, выведенные из флота ИОРАН:
 2009 — «Акванавт»
 1991 — «Дмитрий Менделеев»
 1991 — «Академик Курчатов»
 1979 — «Витязь»

См. также 
 :Категория:Сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН

Примечания

Ссылки 
 Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН 
 Соков А.В. Институту океанологии 75 лет // Океанологические исследования. 2021. Т. 49. № 3. С. 3-11.

Институты РАН
Биологические институты
Базы Московского физико-технического института
Географические институты
Геологические институты
Институты АН СССР
Океанология
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину